

Patronyme 

 Firmin Laferrière (1798-1861), jurisconsulte français ;
 Adolphe Laferrière (1806-1877), acteur de théâtre français ;
 Édouard Laferrière (1841-1901), fils de Firmin Laferrière, vice-président du Conseil d'État;
 Dany Laferrière (1953-), académicien, écrivain et réalisateur canadien ;
 David Laferrière (1975-), diffuseur d'événements en arts de la scène ; 
 Gabriel Julien-Laferrière (1962-), assistant réalisateur et réalisateur français ; 

 Yves Laferrière (19..-2020), compositeur et acteur québécois.

Toponyme 

 Laferrière (1901-1964), commune de l'ouest algérien.
 Rue Laferrière, voie du  de Paris, en France.

Autres 
 Maison Laferrière, ancienne société de couture française créée par Madeleine Laferrière en 1847.
 Louis Marie Levesque de Laferrière, général français de la Révolution et de l’Empire ;